Bordas ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Bordas (* 1938), französischer Fußballspieler
 José Bordas Valdez (1874–1968), dominikanischer Politiker, Präsident 1913 bis 1914
 Jószef Bordás (* 1963), ungarischer Handballspieler
 Lluís Bordas i Munt (spanisch auch Luis Bordás y Munt; 1798–1875), katalanisch-spanischer Sprachwissenschaftler
 Mariano Bordas (* 1960), spanischer Hockeyspieler
 Rosa Bordas (1840–1901), französische Sängerin
 Xavier Bordas i Piferrer (1914–1936), spanischer Ordenspriester

Siehe auch:
 Las Bòrdas